HMS Indefatigable je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Indefatigable (1784) 
 HMS Indefatigable (1804) 
 HMS Indefatigable (1832) 
 HMS Indefatigable (1848) 
 HMS Indefatigable (1891) 
 HMS Indefatigable (1909) 
 HMS Indefatigable (1914) 
 HMS Indefatigable (R10)

Indefatigable